Dubravko Pavličić – calciatore croato
Tomislav Pavličić – calciatore croato